Sacy puede referirse a: 

 Sacy, comuna francesa situada en Marne.
 Sacy, comuna francesa situada en Yonne.